Vareilles (Creuse)
 Vareilles (Saône-et-Loire)
 Vareilles (Yonne)